You Can’t Stop Rock ’n’ Roll () — второй студийный альбом американской рок-группы Twisted Sister, вышедший в 1983 году. Песни «The Kids are Back», «I am (I’m Me)» и «You Can’t Stop Rock ’n’ Roll» были выпущены в качестве синглов.

Американская ассоциация звукозаписывающих компаний присвоила альбому золотой статус 13 ноября 1995 года. Metal-rules.com включил альбом в «100 лучших альбомов хеви-метала».

Список композиций 
Все композиции написаны Ди Снайдером.

Сторона А
 «The Kids are Back» — 3:16
 «Like a Knife in the Back» — 3:03
 «Ride to Live, Live to Ride» — 4:04
 «I am (I’m Me)» — 3:34
 «The Power and the Glory» — 4:20
Сторона Б
 «We’re Gonna Make It» — 3:44
 «I’ve Had Enough» — 4:02
 «I’ll Take You Alive» — 3:08
 «You’re Not Alone (Suzette’s Song)» — 4:02
 «You Can’t Stop Rock ’n’ Roll» — 4:40

Бонус-треки издания 2006 года 

 «One Man Woman» — 3:09
 «Four Barrel Heart of Love» — 3:04
 «Feel the Power» — 3:12

Участники записи 
 Ди Снайдер — вокал;
 Эдди Охеда — ритм-гитара, соло-гитара;
 Джей Джей Френч — ритм-гитара, соло-гитара, бэк-вокал;
 Марк Мендоса — бас-гитара, бэк-вокал;
 Эй Джей Перо — ударные, перкуссия

Примечания

Ссылки 

Альбомы Twisted Sister
Альбомы Atlantic Records
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы США
Альбомы на английском языке
Альбомы Demolition Records